Bob e Mike Bryan eram os atuais campeões. Leander Paes e Radek Štěpánek conquistaram o título, derrotando Alexander Peya e Bruno Soares na final por 6-1, 6-3

Cabeças de chave

  Bob Bryan /  Mike Bryan (Semifinais)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Final)
  Marcel Granollers /  Marc López (Terceira rodada)
  '''Leander Paes /  Radek Štěpánek (Campeões)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Quartas de final)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (Terceira rodada)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (Segunda rodada)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski ''(Primeira rodada)

<li>  David Marrero /  Fernando Verdasco (Primeira rodada)
<li>  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Semifinais)
<li>  Santiago González /  Scott Lipsky (Primeira rodada)
<li>  Colin Fleming /  Jonathan Marray (Quartas de final)
<li>  Max Mirnyi /  Horia Tecău (Primeira rodada)
<li>  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (Terceira rodada)
<li>  František Čermák /  Filip Polášek (Primeira rodada)
<li>  Treat Huey /  Dominic Inglot (Quartas de final)

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Metade inferior

Seção 3

Seção 4

Ligações externas
 Chave de duplas

D
US Open - Duplas masculinas